L'ultima canzone (Melodie der Liebe), film diretto da Georg Jacoby (1932)
L'ultima canzone (Az utolsó dal), film diretto da Frigyes Bán (1942)
L'ultima canzone, film diretto da Pino Mercanti (1958)
L'ultima canzone (The Last Song), film televisivo diretto da Alan J. Levi (1980)
L'ultima canzone, romanzo del 2009 di Nicholas Sparks